Mit Flughafenschleife kann gemeint sein:

 die Flughafenschleife Frankfurt, 1972 in Betrieb genommen
 die Flughafenschleife Köln, 2004 in Betrieb genommen
 die Flughafenschleife Stuttgart, im Zuge von Stuttgart 21 geplant
 die Flughafenschleife Dresden, angedacht im Flächennutzungsplan Dresdens